Рассел Линкольн Акофф (1919—2009) — американский учёный в областях исследования операций, теории систем и менеджмента.

Научная деятельность 

Степень бакалавра архитектуры получил в Пенсильванском университете в 1941 году, в 1947 году там же защитил степень доктора философии по специальности «философия науки». Рассел Акофф был профессором менеджмента Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета. Автор 22 книг и более 150 статей, многие из которых переведены на русский язык, в частности «Основы исследования операций», «Планирование будущего корпорации», «Акофф о менеджменте» и др. Автор (совместно с ) оригинальной гипотезы о психологической совместимости.

Работал в таких организациях, как:
 Пенсильванский университет, младший преподаватель философии: 1941—1942, 1946—1947.
 Армия США: 1942—1946.
 Университет Уэйна, ассистент-профессор философии и математики: 1947—1951.
 Бюро переписи населения США, методологический консультант: 1950.
 Центр исследования операций в Кейсовском технологическом институте, профессор (исследование операций) и директор: 1951—1964.
 Университет Бирмингема (Великобритания), приглашённый профессор (исследование операций): 1961—1962.
 Управление Пенсильванского университета, профессор, шеф департамента статистики и исследования операций, директор центра науки: 1964—1986.
 Государственный университет Мехико, визит-профессор: 1975—1976.
 Компания INTERRACT, член правления: 1986—1987.
 Совет директоров шведской образовательной организации The Tällberg Foundation (Стокгольм, Нью-Йорк), член совета: 1987—1989.
 Вашингтонский университет, визит-профессор: 1989—1995.
 Национальная группа CQM, член правления: 1996.
 Программа развития ООН, консул: 1996—1999.
 Компания Deploy Solutions, член правления: 2000—2009.

Сочинения 
 Райветт П., Акофф Р. Исследование операций. Пособие для административно-управленческих работников = A Manager’s Guide to Operations Research. / Сокр. пер. с англ. В. Я. Алтаева. — М.: Мир, 1966. — 143 с.
 Черчмен У., Акоф Р., Арноф Л. Введение в исследование операций = Introduction to Operations Research. — М.: Наука, 1968. — 488 с.
 Акоф Р., Сасиени М. Основы исследования операций = Fundamentals of Operations Research. / Пер. с англ. под ред. И. А. Ушакова. — М.: Мир, 1971. — 533 с.
 Акофф Р. Планирование в больших экономических системах = A Concept of Corporate Planning. / Пер. с англ. Г. Б. Рубальского. Под ред. И. А. Ушакова. — М.: Советское радио, 1972. — 223 с.
 Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремлённых системах = On Purposeful Systems. / Пер. с англ. под ред. И. А. Ушакова. — М.: Советское радио, 1974. — 272 с.
 Акофф Р. Искусство решения проблем = The Art of Problem Solving. / Пер. с англ. под ред. Е. Г. Коваленко [Для научных библиотек]. — М.: Мир, 1982. — 224 с.
 Акофф Р. Л. Менеджмент в XXI веке. Преобразование корпорации. / Пер.с англ. Ф. П. Тарасенко. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006.
 Акофф Р. Л., Магидсон Дж., Эддисон Г.Дж. Идеализированное проектирование. / Пер.с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск: «Баланс БизнесБук», 2007.
 Коррупция: причины происхождения и способы преодоления / Перевод с англ. и научное редактирование: Ф. П. Тарасенко; перевод работ группы авторов: Рассел Л. Акофф, Рауль Карвахал, Томас А. Коуэн, Али Геранмайе(х), Арон Каценелинбойген, Санхей Шаран. — Томск: Издательский дом Томского государственного университета, 2019. — 204 с. — ISBN 978-5-94621-805-4.

Примечания 

Выпускники Пенсильванского университета
Выпускники Школы дизайна Пенсильванского университета
Преподаватели Пенсильванского университета
Преподаватели Университета Уэйна
Учёные в области науки о системах
Президенты Международного общества системологии